El nombre José Chacón se puede referir a:

 José Chacón (futbolista) (1971- ) es un exfutbolista peruano.
 José Chacón (poeta) (1910-1988) era un poeta español
 José Chacón (torero) es un torero español